Скакун — невеликий рід ссавців родини Стрибакові.

 Скакун Віктор Панасович (1941) — український поет, сатирик-гуморист, літературознавець, критик, перекладач, член НСПУ;
 Скакун Віталій Володимирович — український військовослужбовець, що став відомим завдяки героїчній самопожертві при підриві Генічеського автомобільного мосту під час вторгнення Росії в Україну 2022 року;
 Скакун Віталій Михайлович (нар. 1950) — радянський і український диригент, композитор, член НСКУ, Народний артист України;
 Скакун Віталій Юрійович (1991) — футболіст;
 Скакун Дмитро Олегович ( 1993) — український футболіст, нападник охтирського «Нафтовика-Укрнафти»;
 Скакун Ігор Анатолійович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня;
 Скакун Леонід Зіновійович (1958) — геолог;
 Скакун Микола Петрович (1924-2006) — фармаколог;
 Скакун Наталія Анатоліївна (1981) — важкоатлетка;
 Скакун Ольга Федорівна (1937) — український правознавець, доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України (з 2010);
 Скакун Роман Леонідович (1981) — український історик, перекладач;
 Скакун Ярослав Іванович (1949) — український скульптор.

Див. також 
 Скакун (роман Керол Емшвіллер)

Примітки 

Українські прізвища